One Last Time – singolo di Agnes del 2012
 One Last Time – singolo di Ariana Grande del 2015
 One Last Time Live in Concert – DVD di Tina Turner del 2000
 Live - One Last Time – album delle The Clark Sisters del 2007